Пиетрошани има више значења:

 Пиетрошани (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Пиетрошани (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Пиетрошани (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Пиетрошани (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Пиетрошани (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији